Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
 Lacida – polska maszyna szyfrująca